Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Carmichael e Mark Edmondson che hanno battuto in finale Peter Szoke e Balázs Taróczy 7-5, 6-4

Teste di serie 

 Bob Carmichael /  Mark Edmondson (campioni)
 Álvaro Fillol /  Mike Fishbach (quarti di finale)

 Raymond Moore /  Jonathan Smith (semifinali)
 François Jauffret /  Christophe Roger-Vasselin (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1978